Chabur ist die Bezeichnung von:

 Chabur bzw. Habur ist ein Fluss, der in der Türkei entspringt und in Syrien in den Euphrat mündet
 Chabur bzw. Habur ist ein Nebenfluss des Tigris und Grenzfluss zwischen der Türkei und dem Irak
 Habur, dem Namen eines Grenzübergangs zwischen der Türkei und dem Irak bei Silopi und Zaxo